Loki puede referirse a:
 Loki, deidad de la mitología escandinava.
 Loki, personaje de ficción de Marvel Comics.
Loki (serie de televisión), basada en el mismo personaje de Marvel Comics presente en el UCM.
 Loki, personaje de ficción de DC Comics.
 Loki, un cohete sonda estadounidense.
 Loki Software, compañía que realizó conversiones de videojuegos de Microsoft Windows a Linux.
 Castillo de Loki, campo de fuentes hidrotermales entre Groenlandia y Noruega.
 Loki, protagonista del manga y anime Matantei Loki Ragnarok.